Lacerta deserti est un synonyme attribué à deux espèces de reptile :
 Lacerta deserti Gmelin, 1789 est un synonyme de Eremias arguta (Pallas, 1773) ;
 Lacerta deserti Milne-Edwards, 1829 nec Gmelin, 1789 est un synonyme de Acanthodactylus pardalis (Lichtenstein, 1823).

Synonyme de sauriens (nom scientifique)
Lacertidae